Cyminon longeinvolucellatum är en flockblommig växtart som beskrevs av St.-lag. Cyminon longeinvolucellatum ingår i släktet Cyminon och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
longeinvolucellatum